Молочко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Молочков, Андрей Фёдорович (1947—2005) — российский дипломат.
 Молочков, Григорий Аксентьевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Молочков, Максим Сергеевич (род. 1988) — российский гребец-байдарочник.
 Молочков, Николай Николаевич (1938—2016) — советский футболист, нападающий.
 Молочков, Фёдор Фёдорович (1906—1986) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.